Національна ліга В 1970—1971 — 24-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Луґано.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід 
?

Фінальний раунд

Джерела 
 Сезон 1971    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1970 у швейцарському спорті
1971 у швейцарському спорті